James Adam kan syfta på bland andra:

* James Adam (1732–1794), brittisk arkitekt
 James Adam (1860–1907), brittisk klassisk filolog

Se även 
 James Adams